Тумако (исп. Tumaco) — многозначный термин.

 Тумако — город и муниципалитет в Колумбии в составе департамента Нариньо, порт на берегу Тихого океана.
 Тумако — коммерческий аэропорт, расположенный в черте города Тумако (департамент Нариньо, Колумбия). 
 Тумако (Тумако-Ла-Толита) — доколумбова культура, существовавшая в прибрежных районах Колумбии (Тумако) и Эквадора (Ла-Толита) в период с VI в. до н. э. по II в. н. э.